Refractohilum är ett släkte av lavar. Refractohilum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Refractohilum